

Geografia

Austria 
 Berndorf – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden
 Berndorf bei Salzburg – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Niemcy 
 Berndorf – dzielnica Kemnath
 Berndorf – dzielnica gminy Thurnau w kraju związkowym bawaria, w powiecie Kulmbach
 Berndorf – dzielnica gminy Twistetal w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Berndorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby 
 Jacques Berndorf – niemiecki pisarz

Inne 
 Berndorf AG